Клементовский — фамилия.

 Клементовский, Александр Иванович (1822—1882) — российский врач, доктор медицины.

Примечания